Molekulska formula -{C24H40O4}- se može odnositi na:
 Dezoksiholna kiselina
 Henodezoksiholna kiselina
 Hiodezoksiholna kiselina
 Ursodiol